V Чемпионат Украинской ССР по футболу разыгрывался в рамках Всеукраинской спартакиады (IV Всеукраїнська спартакіада) с 12 июня по 17 августа 1927 года (финальный турнир прошел с 19 августа по 2 сентября в Харькове.)

Победу, как и во всех предыдущих первенствах, в 5-й раз одержала сборная команда Харькова.

Отборочный турнир 
К участию в соревнованиях были заявлены команды 37 территориальных округов (из 41 входивших в состав УССР  на тот момент), представленных в основном сборными командами одного из городов округа (как правило, административного центра).

Команды бали разделены на четыре группы с учётом территориального принципа, в каждой из которых по олимпийской системе определялся один из участников финального турнира. 

Отборочный турнир изобиловал неявками, матчами, недоигранными вследствие различных причин, а также матчами, опротестованными одной из сторон и впоследствии переигранными. Исходя из спортивных результатов отборочных игр, команда Харькова — бессменный чемпион, фаворит и хозяин предстоящего финального турнира — не попадала в финальную часть, уступив в решающем матче (результат которого сразу же был ею опротестован) команде Николаева. Однако в конечном итоге организаторы первенства — Всеукраинский спортивно-технический комитет (ВУСТК) — рассмотрев очередной протест, нашел возможность допустить хозяев в финал «сверх штата» (вместе с оказавшейся в аналогичной ситуации командой Кадиевки), увеличив число участников финального турнира с четырех до шести.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Финальный турнир 
Финальный турнир прошел в Харькове с 19 августа по 2 сентября.
 
Всего в финальном турнире приняли участие 6 команд, соревновавшихся по круговой системе

 Харьков
 Николаев
 Одесса
 Днепропетровск
 Кадиевка
 Сталино (Город Донецк носил с 1924 по 1929 год официальное название Сталин и только позднее стал называться Сталино; однако в источниках 1927 года свободно употребляется название Сталино)

Ход турнира 

Решающими в ходе борьбы за победу в турнире стали матчи между основными предендентами — командами Харькова, Николаева и Одессы (остальные команды не могли составить им серьезной конкуренции). Уже во втором своем матче на турнире харьковчане втретились с николаевцами и взяли убедительнейший реванш за недавнее поражение в отборочном турнире (10:2). Тем не менее, после этого поражения футболисты Николаева сумели в очередном дерби четыре дня спустя победить одесситов (2:1). Судьба турнира решалась в заключительном матче Харьков — Одесса: в нем одесситы имели по ходу игры заметное преимущество и открыли счет в начале второго тайма, но гол Шпаковского в самом конце свел матч к ничьей, а чемпионат — к очередной победе харьковчан.

Турнирная таблица

Матчи 

Традиционный матч «чемпион — сборная»

Сборные турнира 
По результатам турнира ВУСТК были сформированы две сборные команды УССР "... для встреч с зарубежными коллективами, а также для участия в будущей Всесоюзной и Всемирной Спартакиаде".

 Первая сборная Москвин (Одесса) - Чистов (Одесса), К.Фомин (Харьков) - Семенов (Харьков), В.Фомин (Харьков), Привалов (Харьков) - Михлин (Одесса), Н.Кротов (Харьков), Мищенко (Харьков), Шпаковский (Харьков), А.Штрауб (Одесса)
 Вторая сборная Белодед (Кадиевка) - Филиппов (Днепропетровск), Булгаков (Николаев) - Грушин (Николаев), Пионтковский (Одесса), Навальнев (Сталин) - Печеный (Николаев), Сердюк (Николаев), Полегенький (Николаев), Кондратенко (Николаев), Малхасов (Одесса) (запасные Кравченко (Харьков) - Денисов (Николаев), Павлов (Днепропетровск), Цофнас (Николаев), Губарев (Харьков), Гичкин (Николаев), Капустин (Одесса))

Примечания

Литература

Ссылки  
 Журнал «Вестник физической культуры» 1927 № 9 (сентябрь)
 Газета «Красный спорт» № 36 (164) от 11 сентября 1927
 footballfacts.ru

Чемпионат УССР по футболу
Август 1927 года
Сентябрь 1927 года